Бенаве́нте () — власна назва.

Топоніми

Бенавенте (Іспанія)

Бенавенте (Португалія)